Der Diskuswurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995 wurde am 11. und 13. August 1995 im Göteborger Ullevi-Stadion ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die belarussische Vizeeuropameisterin von 1994 Elina Swerawa. Rang zwei belegte die deutsche Vizeweltmeisterin von 1991 und zweifache Europameisterin (1990/1994) Ilke Wyludda. Bronze ging an die russische Titelverteidigerin und Vizeeuropameisterin von 1990 Olga Tschernjawskaja, die bis 1993 unter dem Namen Olga Burowa gestartet war.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Qualifikation 
33 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 62,00 m. Sieben Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 59,78 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Gruppe A 

10. August 1995, 9:30 Uhr

Gruppe B 
10. August 1995, 11:30 Uhr

Finale 
12. August 1995, 17:00 Uhr

Video 
 Ellina Zvereva - Discus - World Championships (1995) - 68.64m auf youtube.com, abgerufen am 11. Juni 2020
 Women's Discus, Qualifying and Final - 1999 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 11. Juni 2020

Weblinks 
 5th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 11. Juni 2020
 Women Discus Throw Athletics V World Championship 1995 Goteborg (SWE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 11. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Discus Throw, Gothenborg 1995, S. 338 (PDF 10,3 MB, englisch), abgerufen am 11. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf der Frauen